Bulan bezeichnet:

 Bulan (Chasar), ein Chasar aus dem 9. Jahrhundert
 Bulan (Sorsogon), eine Stadtgemeinde in der Provinz Sorsogon auf den Philippinen
 Bulan (Hautes-Pyrénées), eine Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées in Frankreich
 Bulan (Insel), eine der indonesischen Riau-Inseln

Bulan ist der Familienname von
 Karel Bulan (* 1940), tschechoslowakischer Sportschütze

Siehe auch:
 Bulán, Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Paute der ecuadorianischen Provinz Azuay
 Buhlan, Bullan